When they cry (lett. «Quando essi piangono») è una serie di videogiochi visual novel giapponesi creati dalla 07th Expansion. Può riferirsi a:

Higurashi no naku koro ni
Higurashi no naku koro ni - When they cry 1 (lett. «Quando friniscono le cicale»)
Higurashi no naku koro ni kai - When they cry 2 (lett. «Quando friniscono le cicale: soluzioni»)

Umineko no naku koro ni
Umineko no naku koro ni - When they cry 3 (lett. «Quando stridono i gabbiani»)
Umineko no naku koro ni chiru - When they cry 4 (lett. «Quando stridono i gabbiani: dispersione»)
Umineko no naku koro ni tsubasa - When they cry 4+ (lett. «Quando stridono i gabbiani: ali»)